Роберто Флейтас (; род. 1932, Монтевидео) — уругвайский футболист и футбольный тренер.

Биография 
Он играл за «Ливерпуль» (Монтевидео) на позиции центрального защитника.

Несмотря на отсутствие официальных источников Футбольной ассоциации Уругвая, «La Republica», уругвайская национальная газета, утверждает, что Флейтас периодически выходил на поле в составе сборной.

Он начинал карьеру тренера в уругвайском первом дивизионе, сначала с «Прогресо», а затем с «Сентраль Эспаньол». В 1987 году он был назначен тренером сборной, заменив Омара Борраса после не очень удачного Чемпионата мира 1986 года. В свой первый год в качестве тренера Флейтас хотел создать максимальную конкуренцию для других команд на Кубке Америки 1987 года, его предшественник выиграл в предыдущем соревновании, и это позволило Уругваю начинать турнир непосредственно с полуфинала. Флейтас предпочитал стратегию 4-3-3 с тремя нападающими, и она себя оправдала победой со счётом 1:0 в первом матче против Аргентины, единственный гол забил Антонио Альсаменди, в финале Уругваю предстояло встретиться с Чили, там также была минимальная победа уругвайцев, которую принёс гол Пабло Бенгоэчеа, Уругвай стал чемпионом Южной Америки.

В 1988 году Флейтас покинул свой пост, его заменил Оскар Табарес, который затем готовил команду к чемпионату мира 1990 года в Италии, Флейтас же принял предложение «Насьоналя». Флейтас занял должность, потому что хотел выиграть Кубок Либертадорес 1988 года, и ему это удалось, на этот раз он применил стратегию 4-4-2. В финале предстоял матч против аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». Уругвайцы не растерялись после минимального проигрыша в первом матче, разгромив соперников со счётом 3:0 во втором. «Насьональ» получил право на участие в Межконтинентальном кубке 1988, в котором он встретился с ПСВ, чемпионом Европы. Опять же, Флейтасом была выбрана схема 4-4-2; Сантьяго Остоласа забил быстрый гол, однако Ромарио сумел восстановить паритет, дело дошло до дополнительного времени, Рональд Куман вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, но за минуту до свистка всё тот же Остоласа сравнял счёт. В серии пенальти вратарь «Насьоналя» отбил четыре удара, чем принёс команде победу. Флейтас триумфировал.

В 1992 году состоялась его единственная победа в уругвайском чемпионате. Тренер занялся серьёзной реструктуризацией команды в 1997 году после ухода Мигеля Анхеля Пуппо. Его последним клубом был «Ливерпуль», его родная команда как игрока, он вступил в должность в январе 2000 года. В августе того же года в связи с плохими результатами клуба был уволен.

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте «transfermarkt.de» 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Сентраль Эспаньол»
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео